Second Rhapsody (Gershwin) - compositie van George Gershwin
 Second rhapsody (Moeran) - compositie van Ernest John Moeran